Domingos Vieira pode designar

Domingos Vieira (1600-1678) pintor português 
Fr. Domingos Vieira (1775-1857) dicionarista
Domingos Leonardo Vieira amigo de João de Deus de Nogueira Ramos
Domingos Vieira jogador de bocha

Desambiguação